Ивановское — село в Старожиловском районе Рязанской области, располагается на берегу реки Истья. Входит в состав поселка городского типа Старожилово.

История 
Село Насилово оставалось крупнейшим населенным пунктом Гулынской округи на протяжении XVII—XVIII вв., но, очевидно, было таковым и в более раннюю эпоху.

Уже в 1590-е гг. там существовало 2 церкви. Некогда единое поместье, принадлежавшее во 2-й половине XVI в. Замятне Лыкову, Насилово на рубеже XVI—XVII вв. разделилось на несколько жеребьев, развивавшихся в дальнейшем достаточно обособленно и принадлежавшим, зачастую, разным церковным приходам.

В 1720 г. Насилово было разбито на шесть жеребьев — владения капитан-командора Василия Афанасьевича Дмитриева-Мамонова, майора Ивана Ильича меньшого Дмитриева-Мамонова, совместного владения Артамона и Алексея Васильевичей Дмитриевых-Мамоновых, князя Александра Дмитриевича Волконского, князя Михаила Дмитриевича Волконского и князя Александра Ивановича Шаховского. Ни один из помещиков, для которых насиловский жеребей являлся лишь частью их обширных владений, в селе не жил, управляя имением через приказных людей.
Крупнейшее село Старожиловской округи насчитывало 85 дворов, в которых проживало постоянно 890 крестьян, 69 дворовых людей и 11 лиц духовного сословия — всего 970 человек. 5 крестьянских дворов и оба поповских содержали пчелиные ульи (89), в 4 крестьянских дворах имелись бани.

По результатам Генерального межевания «Экономические примечания» описывали село так: «по обе стороны реки Истьи и трех оврагов безымянных, а двух — одного на правом, а другого на левом берегах. В том селе две церкви Успения Пресвятые Богородицы и Апостола Андрея Первозванного и 5 домов господских с плодовитыми садами, деревянные. Церковные земли — одна близ речи Истьи на левом берегу и по обе стороны оврага безымянного, а другая по обе стороны оврага Ослонова. Земля чернозем и сероглинистая. Хлеб и покосы средственны. Лес строевой и дровяной, дубовый, березовый и осиновый. Крестьяне на пашне».
Межевая дача с. Насилова составляла 5534 десятины 672 сажени, являясь второй в округе по общей площади, а по размерам пашни — 4488 десятины 556 саженей — первое. Лес занимал 430 десятин 1200 саженей, сенокос — 415 десятин 1600 саженей, усадьбы — 151 десятину 600 саженей. Сравнительно с общими размерами дачи неудобья занимали немного места — 48 десятин 1516 саженей. Землевладельцами в момент генерального межевания состояли В. В. Грушецкий, М.В. и Н. А. Дмитриевы-Мамоновы, П. Н. Тютчева, кн. П. А. Волконский, А. Ф. Вейдейгова. По данным 3-й ревизии (1762 г.) в 166 дворах имелась 631 душа мужского и 601 женского пола.
В 1768 г. Николаю Алексеевичу Дмитриеву-Мамонову достались по наследству в 1768 г. от отца, капитан-командора Алексея Васильевича Дмитриева-Мамонова 43 души мужского и 47 женского пола, а в 1769 г. им были куплены у секунд-майора кн. Петра Алексеевича Шаховского 152 души мужского и 146 женского пола. По исповедным ведомостям 1778 г. за Н. А. Дмитриевым-Мамоновым помещичий двор (14 мужского и 7 женского пола душ) и 68 крестьянских дворов (253 мужского и 219 женского пола душ), в том числе 56 дворов в приходе Богословской церкви (226 мужского и 190 женского пола душ) и 12 дворов в приходе Успенской церкви (27 мужского и 29 женского пола душ). По данным 4-й ревизии (20 июня 1782 г.) за Н. А. Дмитриевым-Мамоновым состояло в с. Насилове 226 душ мужского и 205 женского пола. Превышение выводимого из исповедных ведомостей итога над ревизскими цифрами (обычно картина бывает противоположной) объясняется, видимо, тем, что ведомости Богословской церкви за 1778 г. составлялись двумя служившими в ней священниками по своим «половинам» и, приблизительно, 6 дворов с их обитателями были написаны в обе половины.
Действительному статскому советнику Матвею Васильевичу Дмитриеву-Мамонову (1724—1810), отцу будущего фаворита Екатерины II, в 1778 г. принадлежал помещичий двор, в котором постоянно проживали лишь дворовые люди (по 11 обоего пола душ) и, приблизительно 40 крестьянских дворов (исповедная ведомость Успенской церкви 1778 г. не дает подворной разбивки) (114 мужского и 126 женского пола душ. По данным 4-й ревизии (13 августа 1782 г.) М. В. Дмитриеву-Мамонову принадлежала 141 ревизская душа мужского и 151 женского пола.
По исповедным ведомостям двух половин Богословской церкви 1778 г. за князем Петром Александровичем Волконским показаны помещичий двор, в котором живут дворовые люди (21 мужского и 22 женского пола души) и 39 крестьянских дворов (151 мужского и 155 женского пола душ). 4-я ревизия (1 июня 1782 г.) дает совсем другие цифры: 109 душ мужского и 104 женского пола. Вновь в исповедных ведомостях, как и в случае с крепостными Н. А. Дмитриева-Мамонова, частичное дублирование данных двух половин дает искаженный итог. Если принимать во внимание лишь ведомость иерея Иоанна Никитина, то её данные (90 душ мужского и 98 женского пола в 22 дворах, а также 16 мужского и 19 женского пола душ дворовых людей) дают итог, очень близкий к показанному в 4-й ревизии.

Согласно исповедной ведомости Успенской церкви 1778 г. за В. В. Грушецким состояло, приблизительно, 24 двора (подворная разбивка отсутствует), в которых показано по 77 обоего пола душ. По 4-й ревизии (7 июля 1782 г.) В. В. Грушецким состояло в Насилове 96 душ мужского и 92 женского пола.
Н.А. и М. В. Дмитриевы-Мамоновы и В. В. Грушецкий, которых мы относим к магнатам, в Насилове никогда не жили, их хозяйство вели управляющие. Кн. П. А. Волконский, в силу близости своих основных имений, мог посещать Насилово, но о проживании его здесь данных не имеется.
С начала 1760-х гг. в Насилове коротали девичий век рано осиротевшие дочери полковника Федора Ивановича Вейдейгова, Мария и Анна. 19 января 1771 г. умерла Мария. В 1777 г. в селе жила Анна Федоровна Вейдейгова (Вейдингова), 38 лет. 19 Её обслуживал штат из 36 дворовых людей (20 мужского и 16 женского пола душ). По исповедным ведомостям двух половин Богословской церкви 1778 г. выводится явно недостоверный итог: по 29 обоего пола душ дворовых людей, 169 мужского и 159 женского пола душ крестьян в 47 дворах. Очевидно взаимное наложение данных не менее чем по 13 дворам. Если принимать во внимание итог, выводимый по ведомости лишь с половины иерея Иоанна Никитина, итог будет следующий: по 14 душ обоего пола дворовых, 89 мужского и 100 женского пола душ крестьян. Этот итог согласуется с данными 4-й ревизии (20 мая 1782 г.): 110 душ мужского и 102 женского пола крестьян и дворовых. По исповедным ведомостям 1785 г. А. Ф. Вейдейговой показано опять-таки 38 лет. При ней дворовые люди: 18 мужского и 13 женского пола душ. За ней 26 крестьянских дворов (98 мужского и 86 женского пола душ). 23 мая 1785 г. она вышла замуж за овдовевшего соседа по имению С. Б. Тютчева186.

В 1778 г. в приходе Успенской церкви имелось 6 (подворная разбивка отсутствует) крестьянских дворов (32 мужского и 27 женского пола душ), принадлежащих первой жене артиллерии подполковника Степана Богдановича Тютчева Прасковье Никитичне. По 4-й ревизии (23 мая 1782 г.) за П. Н. Тютчевой состояло 35 душ мужского и 32 женского пола. Исповедной ведомостью Богословской церкви 1778 г. показан помещичий двор, в котором живут С. Б. Тютчев, 74 лет и дворовые люди (5 мужского и 3 женского пола души). 20 февраля 1785 г. Прасковья Никитична Тютчева умерла в возрасте 45 лет. По исповедным ведомостям 1785 г. С. Б. Тютчеву 72 года. При нём дворовые люди (4 мужского и 9 женского пола душ). 23 мая 1785 г. С. Б. Тютчев, 50 лет, второбрачный, «понял девицу оного ж с. Насилова с полковническую дочерью Анную Федоровою, 38 лет». Венчание состоялось в Богословской церкви того же села.

В 1778 г. в Насилове жили семьи священно- и церковнослужителей.
Вдовая попадья Наталья Федорова, 61 года.
Успенский иерей Пантелеймон Аврамов, 35 лет. Дьякон Евсей Петров, 35 лет, с женой Екатериной Моисеевой, 30 лет. Пономарь Лука Петров с женой Анной Петровой, оба 25 лет.
Богословский иерей Михаил Никитин, 55 лет, с женой Марией Корнеевой, 54 лет. У них сыновья, дьячок Федор с женой Ефросинией Яковлевой, оба 25 лет, Андрей, 15 лет. Дьякон Данила Алексеев, 45 лет, с женой Вассой Максимовой, 40 лет. У них сын Денис с женой Агафьей Тимофеевой, оба 19 лет. Пономарь Михаил Алексеев, 42 лет, вдовец.

Отец помещика П. А. Сазонова, выиграв в XIX веке в карты несколько десятков десятин леса и пахотных угодий, подарил их сыну, использовав при этом подарочные сертификаты. Тот построил на «новых» землях одноэтажный дом из трех комнат и зала, кухни и террасы, заложил фруктовый сад, соорудил пруд с купальней. Первыми обитателями нарождающейся д. Сазоновские Выселки (Сазоново или Выселки) стали четыре семьи крепостных крестьян, переселенных в барскую усадьбу из с. Насилово. В 1861 году помещик, заинтересованный в привлечении рабочих рук для ведения хозяйства, начал продавать земельные участки. Их приобретали жители с. Богословское, д. Карамышево, д. Матвеевки и других близлежащих мест. Во время Первой мировой войны ушедших на фронт мужчин «заменили» на господских землях в качестве скотников, конюхов, рабочих молотилки и т. д. около 30 военнопленных австро-венгерской армии.

Помещики села Насилово

Княжеский род Волконских 

 Князь Семен Федорович Волконский (ум. 1644) - 01.08.1616 получил в вотчину пол с. Насилово Рязанского у.
 Князь Федор Федорович Шериха (ум. 1658) - 21.08.1616 за Московское осадное сидение при царе Василии получил в вотчину полс. Насилово Рязанского у.
 Князь Петр Иванович Волконский - в 1678 за ним с братом Иваном 58 дворов в с. Насилово Рязанского у., половина которых в 1695 досталась их родному племяннику кн. Семену Давыдовичу Волконскому (ум. 1707).
 Князь Владимир Иванович Волконский - 10.08.1695 ему достались по разделу с племянниками кн. Семеном и кн. Дмитрием Давыдовичам 68 четв. в с. Насилово Рязанского у.
 Князь Михаил Дмитриевич Волконский (1691 – до 1750) - 05.09.1705 окольничий кн. Федул Федорович Волконский уступил ему с. Насилово Рязанского у.
 Князь Николай Дмитриевич Волконский - в 1705 дед его кн. Ф.Ф. Волконский дал ему с братом кн. Александром Дмитриевичем (1698 – 5.02.1743) 100 четв. в с. Насилово Рязанского у.
 Князь Петр Александрович Волконский (1733 – 28.09.1801) - В 1788 за ним состояло 110 муж. и 104 жен. души в с. Насилово.
 Князь Николай Григорьевич Волконский (1732 г.р.) - в 1800 за ним показано 142 души в с. Насилово.

Дворянский род Дмитриевых-Мамоновых 

 Николай Алексеевич Дмитриев-Мамонов (1732 – ок. 1794) - за ним состояли 166 муж. и 141 жен. душа в с. Насилово Пронского у.

Княжеский род Кропоткиных 

 Княжна Александра Алексеевна (14.08.1874 – 1936) - Фрейлина, затем монахиня. За ней состояло 674 дес. в с. Насилово Пронского у. В 1926 лишена права пользования землей в своем бывшем имении.

Дворянский род Ждановых 

 Григорий Владимирович Жданов (р. 29.08.1897) - крещен 12 октября 1897 в с. Насилово Пронского у.; восприемники: Анатолий Николаевич Жданов и девица Софья Николаевна Лебедева.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Население

Известные уроженцы и выходцы из села 

 Левашов, Александр Николаевич, (26 сентября 1841, Рязанская губерния, Пронский уезд, село Насилово  — 15 октября 1900) - писатель-натуралист, активный член московского отделения революционной народнической организации «Земля и воля». Родился в дворянской семье в селе Насилово.

 Орлин, Василий Иванович, (1894, Рязанская губерния, Пронский уезд, село Насилово — 4 апреля 1978) — священник села Захупты Рязанского уезда до декабря 1929 года. Участвовал в публичных диспутах с атеистами и убедительно побеждал их. Это послужило поводом для ареста большевиками в 1929 году. Василий Иванович был осужден особым Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР (29/01/1930) и приговорен к 3 годам концлагерей (пересыльный лагерь Котлас, 1930), однако ушел из лагеря-пересылки с товарищем по болоту. По его словам, помог ему святой преподобный Сергий Радонежский. После чего поменял фамилию на Громов. Под этим именем после войны служил священником в различных приходах. Служил в деревне Власово (Московская область, Шатурский район), вплоть до 1975 года. Посмертно был реабилитирован По Указу Президиума ВС СССР (от 16.01.1989 по году репрессий 1930).

Примечания

Ссылки 
 ОКАТО по Нижегородской области

Населённые пункты Старожиловского района